Lokacja – w technice: sposób wykrywania położenia i wyznaczania kierunku i prędkości ruchu obiektów
 Lokacja – w biologii: sposób orientowania się zwierząt
 Lokacja – historyczny sposób zakładania wsi i miast
 Lokacja – w semantyce języków programowania: miejsce przechowywania wartości zmiennej.